«Come On Over» — третій студійний альбом канадської кантрі-співачки Шанаї Твейн. В США і Канаді альбом вийшов 4 листопада 1997. Тринадцять пісень із альбому стали синглами, а сам альбом продався в США у більше, ніж 20 мільйонів копій. Альбом «Come On Over» увійшов в історію музичної індустрії, як один із найуспішніших платівок всіх часів. У світі альбом продався у понад 40 мільйонів копій.

Список пісень

Оригінальне видання (1997)

Міжнародне видання (1998)

Чарти 
Тижневі чарти

Річні чарти

Чарти закінчення десятиріччя

Чарти всіх часів

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Шанаї Твейн
Платинові музичні альбоми
Альбоми Mercury Records
Англомовні музичні альбоми